Dacia 1310 TDE este un model diesel bazat pe Dacia 1310, la care Dacia lucra în anii 1980.

Istoric
Trebuie știut, deși cu toții cunoaștem automobilele Aro, prima mașină de pasageri românească echipată cu un motor diesel a fost Dacia 1310TDE care a debutat în octombrie 1983 la Târgul Internațional București, Romexpo.

•Despre ce e vorba? Un model construit strict pentru export, din păcate oprit la circa 800 exemplare din cauza unor probleme. Acestea au ajuns în Brazilia.

•De la ce vine denumirea? TDE-Turbo Diesel Economic. Asta înseamnă că motorul turbo-diesel nu avea intercooler, fapt ce ducea la supraîncălzire în aglomerații, de unde e clar că puteau apărea probleme grave. Datorită acestui lucru producția a fost oprită.

•Avem date tehnice? Avem! Automobilul venea echipat cu un motor de 1,6l turbo-diesel ce producea 52 CP și 90 NM, destui pentru a duce mașina la viteza maximă de 130 Km/h. Datorită cutiei de viteze cu 5 raporturi putea scoate un consum de 6,7 urban și 5,8 la drum întins.

•Ce trăsături specifice avea? vopsea speciala (culorile exclusive VISINIU 28 si BLEUMARIN 16), jante Michelin încălțate cu anvelope Victoria, lumini Lucas pe aripioarele frontale și posterioare, bandă neagră pe portiere, ornamente chrome la praguri preluate de pe 1300, bara fața din plastic plus prelungire, capota și aripile din față aveau ornament negru, rezervor de 60 l, scaunele aveau tetiere și radio-casetofon Lira cu doua difuzoare in uși.

Astăzi ne plac motoarele diesel. Poate că mașina asta ar fi avut un succes imens în România. Intervine chestia cu defectarea motorului de la supraîncălzire dar din moment ce am suportat să reparăm 1300-le nonstop, nu cred că alta era povestea cu acest model.

Note

1310 TDE